Mentor (o Méntor) puede referirse a:

 Un mentor, persona que, con mayor experiencia o conocimiento, ayuda a una persona de menos experiencia o conocimiento.
 Méntor; según la mitología griega, hijo de Álcimo y amigo de Odiseo.

Además, puede hacer referencia a:
 Mentor de Rodas, mercenario griego de Rodas del 
 Beechcraft T-34 Mentor, aeronave de entrenamiento militar básico monomotor.